Osoby:
 Chopper Harris – były angielski piłkarz
 Chopper Read – australijski przestępca

Zwierzęta :
 Chopper – zwyczajowa angielska nazwa ryby lufar

Narzędzia i urządzenia:
 Chopper (tasak) – narzędzie do rąbania mięsa, topór
 Chopper – otoczakowe narzędzie kamienne dawnych form praludzkich
 Chopper (motocykl) – przerobiony motocykl
 Chopper (przerywacz prądu stałego, przetwornica DC-DC) – układ energoelektroniczny zmieniający wartość napięcia stałego.
 Raleigh Chopper – rowery stylizowane na motocykle, bardzo popularne w Wielkiej Brytanii po 1970 r.
 Chopper - inaczej selektor neutronów

Kultura:
 Chopper – angielski tytuł filmu z 2000 r. o Marku Brandonie "Chopperze" Readzie

Zobacz też 
 Amerykański chopper